Galeno – medico greco antico
 Wenderson Galeno – calciatore brasiliano 
 Galeno – nome proprio di persona italiano